Anthony Wong est un nom porté par :

 Anthony Wong Chau-sang (né en 1961), acteur, scénariste et réalisateur hongkongais
  (né en 1962), auteur-compositeur-interprète et producteur hongkongais
  (né en 1965), acteur australien